Niehaus es un apellido alemán y puede referirse a:

 Bernd H. Niehaus Quesada (1941), jurista costarricense
 Lennie Niehaus (1929), compositor, arreglista y saxofonista estadounidense
 Valerie Niehaus (1974), actriz alemana